Kilchenmann ist der Familienname folgender Personen:

 André Kilchenmann (* 1941), deutscher Geograph und Hochschullehrer für Geographie und Geoökologie
 Caroline Kilchenmann (* 1984), Schweizer Biathletin
 Emmanuel Kilchenmann (* 1980), Schweizer Politiker
 Marc Kilchenmann (* 1970), Schweizer Komponist, Fagottist und Verleger